Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Jabali che ha battuto in finale Borja Uribe-Quintana 6-2, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (secondo turno)
 Ivan Kley (primo turno)
 Christian Miniussi (secondo turno)
 Assente

 João Cunha e Silva (semifinali)
 César Kist (primo turno)
 Gerardo Mirad (primo turno)
 Mauro Menezes (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989